est un terme japonais désignant la fin d'un cycle. Dans le cadre scolaire, il est l’équivalent japonais du terme anglais graduation désignant soit l'action de recevoir ou de décerner un diplôme, soit la cérémonie au cours de laquelle des grades sont conférés ou des diplômes sont remis.

 Le sotsugyō d'un artiste (ou graduation) désigne dans le cadre de groupes de J-pop et du Hello! Project la fin de l'activité d'un chanteur au sein d'un groupe, et son départ vers un autre groupe ou en solo, ou son retrait, après un concert d'adieu. 
Sotsugyō est d’ailleurs le titre alternatif d'un album en commun d'artistes du Hello! Project.
Sotsugyō est le titre d'un single de Miliyah Kato
Sotsugyō ~Top of the World~ est le titre d'un single de Michiyo Heike (future membre du Hello! Project).
Sotsugyō est le titre d'un single de ZONE